Boris peut désigner :

Prénom 
 Boris

Saints chrétiens 
 Boris († 1055), martyr avec saint Gleb, appelés aussi Romain et David ; fêtés le 24 juillet.
 Boris de Bulgarie († 907), khan des Bulgares ; fêté le 2 mai.

Souverains 
 Boris , premier souverain chrétien de Bulgarie
 Boris II, tsar de Bulgarie
 Boris III, tsar de Bulgarie de 1918 à 1943

Personnages portant ce patronyme 
 André Boris (1878-1946), général français  
 Georges Boris (1888-1960), résistant, homme politique.
 Jean-Mathieu Boris (1921-2017), officier résistant,  DFL.
 Jean-Michel Boris (1934-2020), producteur français, ancien directeur général de l'Olympia, de 1954 à 2001.

Personnages portant ce prénom 
 Boris, auteur-compositeur-interprète et un animateur de radio français (1965- )
 Boris Akounine, écrivain russe
 Boris Becker, joueur de tennis allemand
 Boris Diaw, joueur de basketball français
 Boris Godounov, ancien tsar de Russie (1598-1605)
 Boris Eltsine, ancien président de Russie (1931-2007)
 Boris Jardel, guitariste du groupe Indochine
 Boris Johnson, premier ministre britannique
 Boris Karloff, acteur américain
 Boris Kornilov, écrivain soviétique (1907-1938)
 Boris Lejeune, sculpteur, peintre et poète français, né à Kiev, en 1947
 Boris Pasternak, poète et écrivain russe (1890-1960)
 Boris Rehlinger (1968-), acteur de doublage vocal français, il double notamment Jason Statham.
 Boris Roatta (1980-1994), acteur français, il a doublé Macaulay Culkin.
 Boris Skossyreff (ou de Skossyreff), aventurier russe qui s'est proclamé roi d'Andorre en 1934 sous le nom de Boris .
 Boris Stomakhine, journaliste russe, prisonnier politique
 Boris Trajkovski, ancien président de Macédoine
 Boris Vallejo, illustrateur
 Boris Vian, écrivain français (1920-1959)
 Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste français né le

Fictions et œuvre d'art 
 Pauvre Boris, chanson de Jean Ferrat
 Boris the Spider, chanson de The Who
 Saints Boris et Gleb (icône)
Soirée disco Boris

Autres 
 Boris, un cratère lunaire, près duquel se trouvent les falaises Rupes Boris.
 Boris, un groupe de rock japonais.
 Boris, personnage inventé par l'animateur radio Philippe Dhondt, puis son nom de scène en tant que chanteur/compositeur dans les années 1990.
 Boris, une série télévisée d'animation réalisée par Serge Elissalde.
 Boris, pseudonyme du caricaturiste Jacques Goldstyn.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Borissoglebsk ville de Russie.

Homonymie